Мунд Генрик Якович (1902—1960) — живописець, графік.
 Лугаль-Анне-Мунд — найбільш визначний правитель (лугаль) шумерського міста Адаб.
 Мунд (візантійський полководець) (грец. Μούνδος; помер в 536) — візантійський полководець епохи правління імператора Юстиніана I.